Сколимо́вский () — польская фамилия. Известные носители:

 Сколимовский, Генрик (1930—2018) — польско-американский философ.
 Сколимовский, Ежи (род. 1938) — польский кинорежиссёр.
 Сколимовский, Роберт (род. 1956) — польский тяжелоатлет.